Niege steht für:

 Georg Niege (1525–1589), deutscher Landsknecht und Dichter
 Niege (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Einzelsiedlung der Fraktion Görtschach in der Gemeinde St. Veit in Defereggen (Osttirol)